Тре́тий Но́вый переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Красносельском районе от 1-го Нового переулка к железнодорожным путям Казанского вокзала.

Происхождение названия 
Названия трёх Новых переулков известны с начала XX века и отражают более позднее возникновение переулков по сравнению с соседними улицами. Первоначальное название — 1—3-й переулки Сахацких — связано с тем, что здесь проживал участник Отечественной войны 1812 года, отставной капитан, кавалер ордена Святого Владимира Михаил Николаевич Сахацкий. Его потомки проживали здесь вплоть до 1917 года.

Описание 
3-й Новый переулок является фактически продолжением 2-го Нового, начинаясь от 1-го Нового и проходит на юго-восток по направлению к железнодорожным линиям Казанского направления.

См.также 
 1-й Новый переулок
 2-й Новый переулок

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 

Новый 3-й переулок